Валентин Любомиров Йотов (род. 6 сентября 1988, Плевен) — болгарский шахматист, гроссмейстер (2008).

В составе сборной Болгарии участник 3-х Олимпиад (2006—2008, 2014) и 2-х командных чемпионатов Европы (2003 — за 2-ю сборную, 2009).

Спортивные результаты

Изменения рейтинга

Примечания

Ссылки 

Шахматисты Болгарии